Andreas Johansson, švedski hokejist, * 19. maj 1973, Hofors, Švedska.

Johansson je v švedski ligi igral za klube Hofors HC, Falu IF, Färjestads BK in Leksands IF. Leta 1991 je bil kot 136. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Islanders, za katerega je zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Pittsburgh Penguins, Ottawa Senators, Tampa Bay Lightning, Calgary Flames, New York Rangers in Nashville Predators, je skupno odigral 386 tekem, na katerih je dosegel 81 golov in 88 podaj. Ob tem je igral še za klube SC Bern in HC Genève-Servette v švicarski ligi ter SKA St. Petersburg v ruski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1998, kjer je z reprezentanco osvojil peto mesto, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po dveh srebrnih in bronastih medalje.

Pregled kariere

|-
| Hofors HC
| Švedska 3. liga
| 87/88
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hofors HC
| Švedska 3. liga
| 88/89
|
| 28
| 19
| 11
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Falu IF
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 21
| 3
| 1
| 4
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Falu IF
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 31
| 12
| 10
| 22
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 5
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 30
| 3
| 1
| 4
|
| 10
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 38
| 4
| 7
| 11
|
| 38
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 20
| 3
| 6
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
| 18
| 8
| 10
| 18
|
| 18
|
| 3
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 36
| 9
| 10
| 19
|
| 48
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 3
| 6
| 9
| +6
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 95/96
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 95/96
|
| 29
| 5
| 5
| 10
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 95/96
|
| 22
| 4
| 13
| 17
|
| 28
|
| 12
| 0
| 5
| 5
|
| 6
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 96/97
|
| 15
| 2
| 2
| 4
| -6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 96/97
|
| 27
| 2
| 7
| 9
| -6
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Lumberjacks
| IHL
| 96/97
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 42
|
| 11
| 1
| 5
| 6
|
| 8
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 97/98
|
| 50
| 5
| 10
| 15
| +4
| 20
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 98/99
|
| 69
| 21
| 16
| 37
|
| 34
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 99/00
|
| 12
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 99/00
|
| 28
| 3
| 7
| 10
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 40
| 15
| 29
| 44
|
| 94
|
| 7
| 5
| 4
| 9
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 3
| 2
| 5
| +5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 01/02
|
| 70
| 14
| 10
| 24
| +6
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| +3
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 02/03
|
| 56
| 20
| 17
| 37
| -4
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 03/04
|
| 47
| 12
| 15
| 27
| -2
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| AHL
| 03/04
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Genève-Servette
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 40
| 12
| 26
| 38
|
| 60
|
| 4
| 0
| 6
| 6
|
| 24
|-
| HC Genève-Servette
| Švicarska liga
| 05/06
|
| 34
| 10
| 17
| 27
|
| 89
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 06/07
|
| 19
| 2
| 11
| 13
| -2
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 07/08
|
| 48
| 14
| 21
| 35
| -10
| 70
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -2
| 16
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 08/09
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 09/10
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 906
| bgcolor="#7FFF00" | 221
| bgcolor="#7FFF00" | 291
| bgcolor="#7FFF00" | 512
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 871
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 82
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Hokejisti Hofors HC
Hokejisti Falu IF
Hokejisti Färjestads BK 
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Cleveland Lumberjacks
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti HC Genève-Servette
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti Leksands IF